Chalma kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Chalma (kommun), Veracruz, 
 Chalma, Guerrero, Atlixtac, 
 Chalma, Puebla, Xiutetelco,

Se även 
Tequesquite - ort i Querétaro